News of the World steht für:
 News of the World, britische Sonntagszeitung des Boulevardbereichs
 News of the World (Album), sechstes Album der britischen Rockband Queen (1977)
 News of the World (Roman), Roman von Paulette Jiles (2016)
 News of the World, deutscher Titel Neues aus der Welt, auf dem Roman basierendes Filmdrama von Paul Greengrass (2020)